Ely kan syfta på:

 ELY-keskus – ett statligt regionalt ämbetsverk i Finland, se Närings-, trafik- och miljöcentral
 Ely stift – ett stift inom Engelska kyrkan
 Katedralen i Ely

Geografi

Storbritannien

 Ely – en stad i Cambridgeshire i England
 Isle of Ely – ett område i Cambridgeshire
 Ely, Cardiff, en community i Wales

USA

 Ely, Minnesota
 Ely, Nevada